Саричашма — топоним:

 Саричашма — село в Раштском районе Таджикистана.
 Саричашма — село в Таджикабадском районе Таджикистана.